Fifield kan syfta på följande platser:

Australien 

 Fifield (ort i Australien), New South Wales, Lachlan,

Storbritannien 

 Fifield, Oxfordshire, ort, 
 Fifield, Berkshire, ort, 
 Fifield Bavant, ort i Wiltshire, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar